Béal est un nom désignant notamment :

Toponyme 
 Le col du Béal, dans les monts du Forez (Massif Central).
 Le béal de Jean Natte ou béal d'Hyères, court canal du Var.

Patronyme 
 Cédric Béal (1986-), rugbyman français.
 Coline Béal, actrice française.
 Georges Béal (1884-1969), sculpteur ornemaniste français.
 Robert Le Béal (1915-1996), acteur français.
 Salva du Béal, pseudonyme de Marie-Elisabeth Salvagniac (1853-1923), écrivain de langue française.

Entrepreneuriat 
 Béal, société de produits d'escalade.

Nom commun 

 Un béal est un bief ou bisse, c'est-à-dire un petit canal à faible déclivité creusé ou aménagé à flanc de montagne à des fins d'irrigation. Il peut ainsi aller jusqu'à traverser des cols.

Voir aussi